Terminal làser de comunicacions (del seu nom en anglès Laser Communication Terminal), dispositiu de transmissió de dades a llarga distància mitjançant llum làser
 Landing Craft Tank, barca de desembarcament de tancs
 LCT també és l'acrònim de la lactasa, enzim produït a l'intestí prim